Grid, palavra de origem inglesa que pode significar grelha, rede ou malha, pode referir-se a:
 Grid de largada ou grelha de partida, em competições automobilísticas.
 grade computacional ou Grid Computacional.
 Race Driver: Grid, um jogo de corrida desenvolvido pela Codemasters.

Rios romenos
Rio Grid (Părău)
Rio Grid (Luncani)

Desambiguação